Титул Рудольф I может относиться к следующим персонам (в хронологическом порядке):

 Рудольф I (?—866) — граф Понтье (с 853)
 Рудольф I () — епископ Вюрцбурга (892—908).
 Рудольф I (ок. 859— 912) — король Верхней Бургундии с 888 года
 Рудольф I (1218—1291) — король Германии с 1273 года
 Рудольф I (ок. 1230—1288) — маркграф Бадена с 1288 года
 Рудольф I (ум. 1293) — епископ Констанца (1274—1293)
 Рудольф I (1274—1319) — герцог Верхней Баварии и пфальцграф Рейнский с 1294 года
 Рудольф I (1281—1307) — король Чехии с 1306 года
 Рудольф I (ум. 1313) — первый маркграф Хахберг-Заузенберга с 1306 года
 Рудольф I (1285—1356) — герцог Саксен-Виттенберга, первый курфюрст Саксонии с 1355 года

См. также 
 Рауль (Рудольф) I (ок. 890— 936) — герцог Бургундии (921—923), король Западно-Франкского королевства с 923 года.